«Paciencia» o «Paciência» puede hacer referencia a:

Significado 
 La paciencia, la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo bien.
 Kshanti es el término equivalente en la filosofía budista.

Botánica 
 El nombre común de la planta Rumex crispus.
 El nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus.

Gastronomía 
 Paciencia, dulce pequeño, redondo y abombado por arriba que está hecho con harina, huevo, almendras y azúcar y se cuece en el horno.

Geografía

en Brasil 
 Río Paciência, cauce fluvial en el estado de Santa Catarina -efluente del río Paraná-.
 Río Paciência, cauce fluvial en el estado de Minas Gerais -afluente del río Pomba-.
 Paciência, barrio de Río de Janeiro.

en Rusia 
 Golfo de la Paciencia, en el Óblast de Sajalín.

Religión 
 Real Convento de la Paciencia de Cristo, antiguo convento en Madrid, España (edificado entre s. XVII y 1837).;
 Hermandad de Humildad y Paciencia (Málaga), corporación;
 Hermandad de Humildad y Paciencia (San Fernando), corporación;
 Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia (Córdoba), imagen;
 Orencio y Paciencia, santos oscenses, padres de San Lorenzo;
 Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia (Las Palmas de Gran Canaria), imagen.

Personajes 
 Domingos Paciência (1969-), jugador y entrenador de fútbol portugués.
 Gonçalo Paciência (1994-), jugador de fútbol portugués, que juega de delantero en el FC Porto.